Resultats del Gran Premi de Brasil de Fórmula 1 de la temporada 1988, disputat al circuit de Jacarepaguà, el 3 de març del 1988.

Resultats

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 28. 096

 Volta ràpida: Gerhard Berger 1' 32. 943 (a la volta 45)

Referències 
 

Brasil
1988